Skrót HHS może oznaczać:

 United States Department of Health and Human Services
lub
 Hackensack High School – Hackensack, New Jersey, USA
 Hackettstown High School – Hackettstown, New Jersey, USA
 Hadleigh High School – Hadleigh, Suffolk, Anglia
 Hanford High School – Hanford, Kalifornia, USA
 Harlandale High School – San Antonio, Texas, USA
 Harriton High School – Rosemont, Pennsylvania, USA
 Haverford High School – Haverford Township, Pennsylvania, USA
 Hempfield High School – Landisville, Pennsylvania, USA
 Henrico High School – Henrico County, Wirginia, USA
 Herricks High School – Searingtown, New York, USA
 Herzliah High School – Montreal, Quebec, Kanada
 Hickman High School – Columbia, Missouri, USA
 Highline High School – Burien, Washington, USA
 Hightstown High School – Hightstown, New Jersey, USA
 Hillsdale High School (San Mateo) – Kalifornia, USA
 Hinkley High School – Aurora, Colorado, USA
 Hiram High School – Hiram, Georgia, USA
 Holdenville High School – Holdenville, Oklahoma, USA
 Holmdel High School – Holmdel, New Jersey, USA
 Houghton High School – Houghton, Michigan, USA
 Huntingtown High School – Huntingtown, Maryland, USA
 Huntley High School – Huntley, Illinois, USA
 Huntsville High School – Huntsville, Alabama, USA